Четвертако́в — русская фамилия. Известные носители:
 Четвертаков, Владимир Николаевич (1899—1939) — деятель ГПУ/НКВД СССР, капитан государственной безопасности, нарком внутренних дел Киргизской ССР.
 Четвертаков, Ермолай Васильевич (1781—после 1814) — герой Отечественной войны 1812 года, солдат Киевского драгунского полка.

См. также